Pedreira — local de extração de pedra
Pedreira (Marvel Comics) — personagem da Marvel Comics
Pedreira Paulo Leminski — local para espetáculos em Curitiba, Paraná
Rio Pedreira — rio brasileiro do Estado do Amapá

Toponímia

Brasil
Pedreira (São Paulo) — município
Pedreira (distrito de São Paulo) — distrito no município de São Paulo
Pedreira (Belém) — bairro de Belém do Pará
Pedreira (Rio de Janeiro) - bairro e favela do Rio de Janeiro
Pedreira (Guaratinguetá)

Portugal
Pedreira (Felgueiras) — freguesia no concelho de Felgueiras
Pedreira (Tomar) — freguesia no concelho de Tomar

Desambiguações de topônimos